Gauning heißen folgende geographische Objekte:
 Gauning (Gemeinde Strengberg), Ortslage an der Donau bei Strengberg,  Niederösterreich
 Gauning (Gemeinde Klam), Ortschaft von Klam, Bezirk Perg, Oberösterreich